Jméno a příjmení Pavol Jurčo má více nositelů:
 Pavol Jurčo (1963) (* 1963) – slovenský fotbalista
 Pavol Jurčo (1986) (* 1986) – slovenský fotbalista